Archiginnasio è un termine di origine greca che significa "prima scuola", può significare anche:

 L'università di Roma 
 L'università di Bologna
 Archiginnasio di Bologna – palazzo di Bologna, ex sede dell'antica Università, ora sede della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio.